Ву́лиця Панфілова — вулиця міста Конотоп Сумської області. Розташована в мікрорайоні Сім Вітрів.

Назва 
Вулиця отримала свою назву на честь радянського генерал-майора Другої світової війни Івана Васильовича Панфілова.

Історія 
Єдина відома назва — вулиця Панфілова.

Примітки 

Вулиці Конотопу